Сезон «Атлетік» (Більбао) 2014—2015 - 116-й за ліком сезон футбольного клубу Атлетік Більбао і його 84-й поспіль сезон у найвищому дивізіоні іспанського футболу. Уперше від часів турніру 1998–1999 років Атлетік взяв участь у Лізі чемпіонів УЄФА.

Склад команди 
Станом на 2014 рік.

Склад і статистика 

Номери і статистику наведено згідно з офіційним вебсайтом: ''

З юнацької системи

Прийшли

Загальні витрати:  €1,000,000

Пішли

Сукупний дохід:  €36,000,000

Передсезонні та товариські матчі

Змагання

Ла-Ліга

Турнірна таблиця

Підсумки за туром

Матчі

Копа-дель-Рей

1/16 фіналу

1/8 фіналу

Чвертьфінал

Півфінал

Фінал

Ліга чемпіонів УЄФА

Раунд плей-оф

Груповий турнір

Ліга Європи УЄФА

1/16 фіналу

Примітки 

Сезони «Атлетік» (Більбао)
Атлетік Більбао